Il cognome Meoni può riferirsi a diverse persone:

 Armando Meoni (1894-1984) – scrittore italiano
 Fabrizio Meoni (1957-2005) – motociclista italiano di rally
 Francesco Meoni (1964) – attore e doppiatore italiano
 Giovanni Meoni (...–...) – calciatore italiano
 Giovanni Meoni (...) – baritono italiano
 Marco Meoni (1973) – ex pallavolista italiano
 Mario Meoni (1965-2021) – politico argentino
 Vittorio Meoni (1859-1937) – pittore, giornalista e politico italiano